Malinówka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Malinówka, village du powiat de Chełm
 Malinówka, village du powiat de Łęczna 
 Malinówka, village du powiat de Zamość 
dans d'autres voïvodies
 Malinówka, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Malinówka, village de la voïvodie de Łódź
 Malinówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Malinówka, village de la voïvodie de Podlachie